Natalia Kaliszek, née le  à Toruń, est une patineuse artistique polonaise.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Avec Maksim Spodirev

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique polonaise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en mai 1996
Naissance à Toruń